Desa Golan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Golan (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 111,51), Jawa Timur, 
 Desa Golan (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 111,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar